

Notes et références 

Padoue - Bologne